De Waal je lahko:
 De Waal, naselje na nizozemskem
 priimek več znanih ljudi
 Frans de Waal, nizozemski etolog
 Pieter J. de Waal, južnoafriški general
 Rein de Waal, nizozemski hokejist na travi